Кра́сная Поля́на —  посёлок городского типа в Вятскополянском районе Кировской области России. Образует Краснополянское городское поселение.

География 
Посёлок расположен на левом берегу реки Вятки в 3 км от города Вятские Поляны (по прямой), в 17 км (по автодороге).

История 
Посёлок Красная Поляна успешно развивался в послевоенные годы.

В 1945 году на месте деревни Белогузки началось строительство Домостроительного комбината.

Постановлением Президиума Верховного Совета СССР от 10 августа 1949 года и решением исполкома Кировского областного Совета депутатов трудящихся от 20 августа 1949 года № 951 новому поселению было присвоено название рабочий поселок Красная Поляна.

С 1 января 2006 года согласно Закону Кировской области от 07.12.2004 № 284-ЗО посёлок Красная Поляна образует муниципальное образование Краснополянское городское поселение.

Население

Экономика 
В поселке есть лесничество, железнодорожные станции Ямное и Заструг, «Магнит», «Магнит Косметик», «Пятёрочка», продуктовый магазин, мебельная фабрика «ИКЕА Индастри Вятка».

Образование 
 МКОУ Лицей ПГТ.Красная поляна;
 ДШИ (Художественная школа; Музыкальная школа; Хореография);
 ДЮСШ.

Социальные проблемы 
В поселке больница закрылась в 2016 году, рентгеновский кабинет отсутствует, нет бани, программа переселения людей из аварийного жилья не выполняется.

Примечания

Ссылки 
 
 terrus.ru — база данных России
 Почтовые индексы Кировской области 
 ОКАТО
 МКОУ лицей пгт Красная Поляна
 Красная Поляна пгт.

Посёлки городского типа Кировской области
Населённые пункты Вятскополянского района